Glavni trg je lahko:

 Glavni trg - Celje
 Glavni trg - Cerkno
 Glavni trg - Kamnik
 Glavni trg - Kranj
 Glavni trg - Ljutomer
 Glavni trg - Maribor
 Glavni trg - Mengeš
 Glavni trg - Muta
 Glavni trg - Novo mesto
 Glavni trg - Sevnica
 Glavni trg - Slovenj Gradec
 Glavni trg - Vipava